The Crossing peut faire référence à :
 The Crossing, jeu vidéo
 The Crossing, album musical du groupe Big Country
 , téléfilm sorti en 2000
 The Crossing, film de John Woo sorti en 2014
 The Crossing, film documentaire de George Kurian sorti en 2015
 , série télévisée américaine diffusée en 
 The Crossing, film de Bai Xue sorti en 2018